Noblecourt peut désigner :
 Christiane Desroches Noblecourt (1913-2011), archéologue française ;
 Noële Noblecourt (1942-), speakerine française.